A Copa Iberoamericana (spanyolul: Ibero-American Cup) egy megszűnt labdarúgó-szuperkupa, amit a Spanyol Királyi labdarúgó-szövetség és a CONMEBOL közösen szervezett. A Copa de Oro és a Copa del Rey győztesei találkoztak.

Mindössze egyetlen alkalommal, 1994-ben rendezték meg. Ekkor a spanyol Real Madrid és az argentin Boca Juniors mérkőzött meg egymással oda-visszavágós rendszerben. A győztes a Real Madrid lett 4–3-as összesítéssel.

Mérkőzés adatok

Első mérkőzés

Második mérkőzés

A Real Madrid győzött 4–3-as összesítéssel.

Kapcsolódó szócikkek 
Interkontinentális bajnokok szuperkupája

További információk 
 A Copa Iberoamericana eredményei az RSSSF.com-on

CONMEBOL
Nemzetközi labdarúgókupák